

Geografia

Austria 
 Sankt Lorenzen am Wechsel – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Sankt Lorenzen im Mürztal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Włochy 
 Sankt Lorenzen – gmina

Zobacz też 
 St. Lorenzen